Cuves puede referirse a: 

 Cuves, comuna francesa situada en el departamento de Mancha.
 Cuves, comuna francesa situada en el departamento de Alto Marne.